Poienița se poate referi la una din următoarele localități din România:

 Poienița (Arieșeni), Alba
 Poienița (Vințu de Jos), Alba
 Poienița, Argeș
 Poienița, Dâmbovița
 Poienița, Gorj
 Poienița, Hunedoara
 Poienița Tomii, Hunedoara
 Poienița Voinii, Hunedoara
 Poienița, Mureș
 Poienița, Sălaj
 Poienița, Sibiu
 Poienița, Vrancea

Toponime românești